Onilahy steht für:

 Onilahy (Madagaskar), Ort auf Madagaskar
 Onilahy (Fluss), Fluss auf Madagaskar